Adisana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adisana, Banyumas, by, Jawa Tengah, 
 Adisana, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar